«Бениссалем» () — испанский футбольный клуб из одноимённого города, в автономном сообществе Балеарские острова. Клуб основан в 1914 году, домашние матчи проводит на стадионе «Микель Понс», вмещающем 2 000 зрителей. В Примере и Сегунде команда никогда не выступала, лучшим результатом является 21-е место в Сегунде B в сезоне 2012/2013.

Статистика по сезонам

Достижения 
 Терсера
 Вице-чемпион: 2011/12

Ссылки 
 Официальный сайт
 Футбольный профиль
 FFIB Футбольный профиль

Футбольные клубы Испании